Okyay ist ein türkischer männlicher Vorname, der auch als Familienname auftritt. Der Name besteht aus den Bestandteilen ok (Pfeil) und yay (Bogen) und hat laut Namenswörterbuch die Bedeutung „schnell wie ein Pfeil und stark wie ein Bogen“.

Bekannte Namensträger

Familienname 
 Ibrahim Okyay (* 1969), türkischer Rennfahrer
 Kemal Okyay (* 1985), türkischer Fußballspieler
 Sevin Okyay (* 1942), türkische Journalistin, Literaturkritikerin, Kolumnistin und Übersetzerin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname